Karaul kan syfta på:

Geografi

Afghanistan 

 Qarāwul (ort i Afghanistan), Kondoz,

Kazakstan 

 Karaul (ort i Kazakstan), Östkazakstan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar